Ви́лочка
 Вилочка, вилочковая кость — дугообразная косточка в скелете птиц и некоторых текодонтов.
 Вилочка (шашечный дебют) — дебют в русских шашках.